Stal (bouwwerk), een verblijfplaats voor dieren
Stal (plaats), een gehucht van Koersel in de Belgische stad Beringen
StAL, de Studentenraad Associatie Leuven